Јован II Јерусалимски (1259 или око 1267 - 20. мај 1285) био је најстарији син Ига III од Кипра и Изабеле од Ибелина.

Биографија 

Јован је наследио свога оца на кипарском и јерусалимском престолу. Његовом наслеђивању јерусалимске круне супротставио се Карло Анжујски. Јован је умро 20. маја 1285. године. Није зе женио и није имао наследника. Сахрањен је у цркви Светог Димитрија или, према другим изворима, у цркви Свете Софије у Никозији.

Породично стабло

Види још 
 Краљеви Кипра
 Јерусалимски краљеви

Литература 
 

Рођени 1259.
Умрли 1285.
Крсташи
Краљеви Јерусалима
Краљеви Кипра